Leitersdorf ist der Name folgender Orte:

 Leitersdorf (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Leitersdorf (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Leitersdorf im Raabtal, ehemalige Gemeinde, heute zu Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Leitersdorf bei Hartberg, Ortschaft bzw. Leitersdorf, Katastralgemeinde von Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Leitersdorf (Gemeinde Hengsberg), Ortschaft von Hengsberg, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Leitersdorf (Gemeinde Preding), Ortsteil von Preding, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Leitersdorf (Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark), Ortschaft von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Leitersdorf I, Katastralgemeinde von Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Leitersdorf II, Katastralgemeinde von Halbenrain, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 deutscher Name der tschechischen Marktgemeinde Litultovice
 deutscher Name des slowenischen Ortes Lutverci in der Gemeinde Apače (Abstall)

Gebäude:
 Schloss Leitersdorf in Litultovice, Tschechien

Siehe auch:
 Loitersdorf